Highway 11 steht für folgende Straßen:

in Kanada:
 Alberta Highway 11
 British Columbia Highway 11
 Manitoba Highway 11
 New Brunswick Route 11
 Ontario Highway 11
 Prince Edward Island Route 11
 Saskatchewan Highway 11

in den Vereinigten Staaten:
 U.S. Route 11
 New England Interstate Route 11
 Alabama State Route 11
 Dalton Highway (Alaska Route 11)
 Arkansas Highway 11
 California State Route 11
 Colorado State Highway 11
 Connecticut Route 11
 Delaware Route 11
 Florida State Road 11
 Georgia State Route 11
 Hawaii Route 11 
 Idaho State Highway 11
 Illinois Route 11
 Indiana State Road 11
 Kentucky Route 11
 Maine State Route 11
 Massachusetts Route 11
 M-11 (Michigan highway)
 Minnesota State Highway 11
 Missouri Route 11
 Nebraska Highway 11
 Nevada State Route 11
 New Hampshire Route 11 
 New Jersey Route 11
 New Mexico State Road 11
 North Carolina Highway 11
 North Dakota Highway 11
 Ohio State Route 11
 Oklahoma State Highway 11
 Oregon Route 11
 Rhode Island Route 11
 South Carolina Highway 11
 South Dakota Highway 11
 Tennessee State Route 11
 Texas State Highway 11
 Texas State Highway Loop 11
 Farm to Market Road 11
 Texas Park Road 11
 Utah State Route 11
 Vermont Route 11
 Virginia State Route 11
 Washington State Route 11
 Wisconsin Highway 11
 Wyoming Highway 11

in anderen Ländern:
 National Highway 11, Indien
 Road 11 (Iran), Iran
 Highway 11 (Irak), Irak
 Japan National Route 11, Japan
 Route 11 (Nagoya Expressway), Japan
 National Highway 11 (Kambodscha), Kambodscha
 Puerto Rico Highway 11, Puerto Rico
 Bera Highway, Malaysia
 New Zealand State Highway 11, Neuseeland